Флаг муниципального образования городской округ Краснотурьи́нск Свердловской области Российской Федерации является, наряду с гербом, основным опознавательно-правовым знаком, составленным и употребляемым в соответствии с правилами вексиллологии. Флаг служит символом муниципального образования городской округ Краснотурьинск, символом единства его населения, прав и процесса местного самоуправления.

Флаг утверждён 26 декабря 2003 года решением Краснотурьинской городской Думы № 166 как флаг муниципального образования «Город Краснотурьинск» (после муниципальной реформы — городской округ Краснотурьинск) и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1422.

30 сентября 2009 года, решением Думы городского округа Краснотурьинск № 138, в названии и по всему тексту предыдущего решения, включая приложения, слова муниципальное образование "Город Краснотурьинск заменены словами городской округ Краснотурьинск.

Описание 
«Флаг представляет собой: прямоугольное полотнище с соотношением сторон 2:3, составленное двумя вертикальными полосами синей и красной, занимающими  от длины полотнища соответственно. Вдоль нижнего края полотнища и на расстоянии в 1/10 от его ширины помещена белая волнообразная полоса с габаритной шириной в 1/10 от ширины полотнища. На границе синей и красной полос помещено изображение фигур городского герба (крылатая стрела и скачущий бурундук), изображённые белым и жёлтым цветами».

В отличие от описания, официально используется флаг с пропорциями синей и красной полосы 1/3 и 2/3 соответственно (согласно утверждённому рисунку).

Обоснование символики 
Красное полоса в сочетании с белой волнистой полосой служит гласной эмблемой к названию города, образованному от наименования реки с прибавлением определения «красный».

Разделение полотнища на красный и синий цвета показывает, что в своём нынешнем виде город сложился «на рубеже мира и войны»: первая плавка алюминия произведённая 9 мая 1945 года и сам «крылатый металл» обозначены крылатой стрелой.

Изображение бурундука связано как с местным поименованием коренных жителей, так и с природными богатствами (кладовыми недр) городских окрестностей.

Примечания 

Символы Краснотурьинска
Краснотурьинск
Флаги с изображением стрелы
Флаги с изображением крыла
Бурундук в геральдике